Apophis : dieu de la mythologie égyptienne
 Apophis  : pharaon hyksôs de la 
 Apophis II (Nebkhépeshrê Apopi) : roi égyptien supposé de la  dynastie
 Apophis : personnage fictif de la série télévisée Stargate SG-1
 (99942) Apophis : nom d'un astéroïde géocroiseur qui passera près de la Terre, le vendredi , à une distance de  kilomètres.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité